Želeč kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Želeč (okres Prostějov)
 Želeč (okres Tábor)